Георгіївська стрічка — російська імперська символіка, двоколірна стрічка, яка застосовувалася в оформленні низки військових нагород в Російській імперії та СРСР.
 Георгіївська стрічка — громадська акція з роздачі символічних стрічок, присвячена святкуванню Дня Перемоги у Німецько-радянській війні. Проходить з 2005 року.